Алексе́й Русла́нович Красо́вский (; ) — украинский лыжник.

Биография 
На чемпионате мира в Чехии 2013 года среди юниоров Красовский участвовал в спринте, коньковой гонке, дуатлоне (гонка разными стилями), заняв соответственно 47-е, 34-е и 32-е места. В эстафете он передал гонку пятым, но в итоге сборная Украины показала 14-й результат. На зимней Олимпиаде 2014 года в спринте свободным стилем занял 81-е место с результатом 4:35.08 минуты.

Примечания 

Лыжники Украины
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года